Fuding (kinesiska: 福鼎) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 170 kilometer nordost om provinshuvudstaden Fuzhou.

Runt Fuding är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Fuding består huvudsakligen av våtmarker. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian

WP:Projekt Kina